El término PSR puede referirse a:

 PSR, Programa Samuel Robinson de la Secretaría de la Universidad Central de Venezuela.
 PSR, nomenclatura utilizada para nombrar pulsares.
 PSR, examen utilizado en odontología.
 PSR, antiguo partido político de  Paraguay.
 PSR, antiguo partido político de  España.
 PSR, antiguo partido político de  Rusia
 PSR, antiguo partido político de  Perú 

Siglas